In Times Before the Light — дебютный студийный альбом норвежской блэк-металической группы The Kovenant, изданный в 1997 году.

Об альбоме 
Первоначально альбом под данным названием был записан группой Covenant в 1997 году. Впоследствии группа была переименована в The Kovenant и перезаписала альбом в 2002 году добавив, в него изрядную долю электроники.

Альбомы имеют разное время звучания (в списке композиций указано время звучания отдельных треков с альбома 2002 года, записанного The Kovenant).

В 2007 году первоначальная версия альбома была переиздана на лейбле Head Not Found.

Список композиций 
 Towards the Crown of Nights — 6:29
 Dragonstorms — 5:19
 The Dark Conquest — 7:39
 From the Storm of Shadows — 5:34
 Night of the Blackwinds — 3:56
 The Chasm — 4:39
 Visions of a Lost Kingdom — 5:56
 Through the Eyes of the Raven — 5:04
 In Times Before the Light — 6:04
 Monarch of the Mighty Darkness — 6:15

Участники записи 
 Stian Arnesen — вокал, ударные, синтезаторы
 Amund Svensson — гитары, бас, синтезаторы
 Jan Axel von Blomberg — ударные

Ссылки 
 Тексты песен
 Перевод текстов песен (неофициально)

Альбомы 2002 года
Альбомы The Kovenant
Дебютные альбомы 1997 года